Beed může být:
 Bádice – obec na Slovensku v Nitranském kraji prvně zmíněna v 13. století pod jménem Beed
 Bíd – město v Maháráštře v Indii anglicky nazývané Beed